Павла Леонтьевна Вульф (—8 июня 1961) — русская и советская актриса, заслуженная артистка Республики (1927).

Биография 
Родилась в немецкой дворянской семье. Получила домашнее образование (с ней занимались преподаватели Московского университета). Несколько лет проучилась в институте Благородных девиц в Петербурге. После того как увидела на сцене В. Ф. Комиссаржевскую, решила стать актрисой.

По совету Комиссаржевской, к которой обратилась с письмом, поступила в драматическую школу Поллак, через год перешла на драматические курсы в императорском балетном училище при Александринском театре.

Студенткой дебютировала на сцене в роли Лауры в пьесе Г. Зудермана «Бой бабочек».

По завершении учёбы по совету своего педагога В. Данилина пыталась поступить в Московский Художественный театр, но не была принята. С 1901 года работала в Нижегородском театре в антрепризе Незлобина.

В 1902—1904 годах — актриса Рижского городского театра.

После революции жила в Ростове-на-Дону, где познакомилась с Фаиной Раневской, на долгие годы став её другом и учителем. С 1919 по 1923 год они работали в Симферопольском Городском театре, который в то время называли «Театром актёра», а с 1920 года — Первым Советским театром. П. Вульф с дочерью Ириной, Фаина Раневская и Тата, неизменная помощница семьи, жили неподалёку от театра, в доме 16 по улице Самокиша.

Умерла Павла Леонтьевна в Москве 8 июня 1961 года. Похоронена на Донском кладбище.

Семья 
 Отец — Леонтий Петрович Вульф.
 Мать — Анна Трифоновна.
 Дочь — Ирина Сергеевна Анисимова-Вульф (1907—1972), советская актриса, режиссёр, заслуженный деятель искусств РСФСР.
 Внук — Алексей Валентинович Щеглов (1939—2015), Заслуженный архитектор России, писатель.

Признание и награды 
 «Заслуженная артистка Республики» (1927)

Роли П. Л. Вульф 
 «Дворянское гнездо» И. Тургенева — Лиза
 «Чайка» А. П. Чехова — Нина Заречная
 «Вишнёвый сад» А. П. Чехова — Аня
 «Иванов» А. П. Чехова — Саша
 «Царь Фёдор Иоаннович» — Ирина
 «Горе от ума» А. С. Грибоедова — Софья

Примечания

Ссылки 

Персоналии:Ростовский театр драмы им. М. Горького
Похороненные на Донском кладбище